Niemcy:
 Blankensee – dzielnica miasta Trebbin
 Blankensee – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Blankensee – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte